Venus Envy é um webcomic escrito e desenhado pela artista transexual Erin Lindsey e lida com questões trangêneras. Começou em 1 de Dezembro de 2001. 

A protagonista das tiras é Zoë Carter, uma adolescente transexual que vive em Salem, Pensilvânia. Além de lidar com os temas da transexualidade e transição de gênero, a tira também lida com outros temas como adolescência em geral, Shakespeare e futebol feminino (soccer, e não football, o que é notável em se tratando de uma tira dos EUA).

Os principais personagens secundários são Lisa, uma adolescente lésbica, Larson, um garoto transexual, os pais de Zoë, Robert, um professor judeu de literatura inglesa, e Helen, uma anestesista.

 Venus Envy - site oficial

Webcomics
Transexualidade